Slumber Party – film pornografico del 1984 diretto da Hal Freeman
 Slumber Party – singolo di Britney Spears in collaborazione con Tinashe del 2016
 Slumber Party – singolo di Ashnikko in collaborazione con Princess Nokia del 2021